Il primo caso della pandemia di COVID-19 in Finlandia è stato confermato il 28 gennaio 2020.

Cronologia 
Il 27 gennaio il ministero degli Esteri finlandese ha consigliato ai cittadini di evitare viaggi inutili nella provincia di Hubei. Il giorno seguente, la compagnia aerea finlandese Finnair ha annunciato la sospensione di cinque voli settimanali per Nanchino e Pechino Daxing fino alla fine di marzo.

Il 28 gennaio la Finlandia ha confermato il primo caso della COVID-19. Una donna cinese di 32 anni di Wuhan ha cercato cure mediche a Ivalo e si è rivelata positiva per SARS-CoV-2. Aveva viaggiato da Wuhan. È stata messa in quarantena all'ospedale centrale della Lapponia a Rovaniemi. La donna si riprese e fu dimessa il 5 febbraio dopo essere risultata negativa per due giorni consecutivi.

Il 30 gennaio, i funzionari sanitari finlandesi hanno stimato che fino a 24 persone potrebbero essere state esposte al virus. Entro il 5 febbraio, tre delle persone potenzialmente esposte erano note per aver lasciato il paese e quattordici dei restanti 21 erano stati messi in quarantena e avrebbero dovuto essere rilasciati nel fine settimana successivo.

Il 26 febbraio, i funzionari sanitari finlandesi hanno confermato il secondo caso, una donna finlandese, che ha fatto un viaggio a Milano ed è tornata in Finlandia il 22 febbraio, è risultata positiva all'ospedale centrale dell'Università di Helsinki.

Il 28 febbraio, una donna finlandese che aveva viaggiato in Italia, è risultata positiva e le è stato consigliato di rimanere in isolamento a casa.

Il 1º marzo, tre nuovi casi - associati alla donna a cui è stato diagnosticato il virus il 28 febbraio - sono stati confermati nella regione di Helsinki. Fu loro ordinato di rimanere in isolamento a casa. Ciò ha portato a cinque il numero totale di infezioni diagnosticate in Finlandia. Più tardi quel giorno, 130 persone, tra cui studenti della scuola di formazione per insegnanti Viikki dell'Università di Helsinki, furono messi in quarantena dopo essere stati in stretto contatto con uno dei diagnosticati.

Il 5 marzo sono stati confermati cinque nuovi casi: tre a Uusimaa, uno a Pirkanmaa e uno a Kanta-Häme. Uno dei casi a Uusimaa, una donna in età lavorativa, è associato ai casi precedenti nella regione di Helsinki. Gli altri casi, due uomini in età lavorativa, hanno ottenuto il virus dal nord Italia. Tutti i pazienti sono in buona salute e sono stati avvisati di rimanere a casa. Il caso in Tavastia Proper è figlio di una famiglia Hämeenlinna che ha recentemente visitato il nord Italia. La famiglia è stata in quarantena volontaria a casa dopo il viaggio e nessun altro è noto per essere stato in stretto contatto con il paziente. Nel caso di Pirkanmaa, una donna di 44 anni è anche in quarantena domestica e in buona salute. Tre persone sono state in stretto contatto con lei. Ciò ha portato a dodici il numero totale di casi confermati in Finlandia.

Andamento dei contagi

Note

Voci correlate 
Pandemia di COVID-19 del 2019-2021

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Finlandia
Sanità in Finlandia